Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Sriram Balaji e Jeevan Nedunchezhiyan hanno sconfitto Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko con il punteggio di 7-6(8-6), 6-4.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (semifinale)
  Andrej Martin /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

  Luca Margaroli  /  Vitaliy Sachko (primo turno) 
  Sriram Balaji  /  Jeevan Nedunchezhiyan (campioni)

Wildcard 

  Peter Nad /  Peter Benjamín Privara (quarti di finale)

  Miloš Karol /  Lukáš Pokorný (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bratislava Open 2022